Por Thomaston pode estar à procura de:
 Thomaston (Alabama)
 Thomaston (Geórgia)
 Thomaston (Maine)

Desambiguação